Orscand ou Auriscand est un nom porté à l'époque médiévale par plusieurs personnalités bretonnes dont :

 Orscand (mort vers 991), évêque de Vannes, grand-père du suivant ;
 Orscand (mort en 1064), évêque de Cornouaille, petit-fils du précédent ;
 Orscand (fl. début du ), abbé de Saint-Guénolé de Landévennec.

Homonymie de saints chrétiens